

Patronyme 
 Jacques Cruquius, philologue flamand
 Nicolaus Cruquius, ingénieur hydrologique et cartographe néerlandais

Toponyme 
 Cruquius, village de la commune de Haarlemmermeer, aux Pays-Bas
 Cruquius, station de pompage ayant servi à assécher le Haarlemmermeer
 Cruquius-Oost, hameau de la commune de Haarlemmermeer
NB : Les toponymes ont pris le nom de Nicolaus Cruquius, d'abord la station de pompage, puis le village.

Homonymie de patronyme